François-Poncet ist der Nachname von:

André François-Poncet (1887–1978), französischer Germanist, Diplomat und Politiker, Vater des folgenden
Jean François-Poncet (1928–2012), französischer Diplomat und Politiker, Sohn des vorigen